NGC 4744 (другие обозначения — ESO 323-22, MCG -7-27-6, DRCG 56-57, DCL 332, IRAS12495-4047, PGC 43661) — галактика в созвездии Центавр.

Этот объект входит в число перечисленных в оригинальной редакции «Нового общего каталога».

Примечания 

 

4744
Центавр (созвездие)